
Поро́г — многозначный термин.
 Порог (дверной) — брус (обычно деревянный) на полу в нижней части дверного проёма; символ дома (жилища) и начала пути.
 Порог (речной) — мелководный каменистый или скалистый участок в русле реки с резким падением уровня воды и повышенной скоростью течения.
 Порог — наименьшая величина показателя, при которой возможно проявление определённого свойства:
 Порог чувствительности
 Порог сознания

Топонимы 
 Порог — село в Онежском районе Архангельской области.
 Порог — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Порог — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Порог — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Порог — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Порог — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Порог — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Порог — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Порог — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Порог — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

В искусстве 
 «Порог» — название спектакля режиссёра Геннадия Егорова по пьесе белорусского драматурга А. Дударева в БДТ (1984 год).
 «Порог» — фантастический роман С. В. Лукьяненко.
 «Порог» — документальный фильм киностудии имени А. Довженко.
 «Порог» — ежемесячный всеукраинский научно-популярный и литературно-художественный журнал на русском языке.

См. также 
 Пороги
 Порожек (значения)
 Страж порога
 Запорожье (значения)

Примечания